Ersmark – area urbana della Svezia situata nel comune di Skellefteå
Ersmark – area urbana della Svezia situata nel comune di Umeå